Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 6 августа в национальном центре стрелкового спорта в районе Деодоро. В соревнованиях приняла участие 51 спортсменка из 37 стран. Это был первый разыгранный комплект наград на Играх в Рио. 

Чемпионкой стала 19-летняя американка Вирджиния Трэшер. Олимпийская чемпионка 2012 года в данной дисциплине китаянка И Сылин заняла третье место. Второй стала олимпийская чемпионка 2004 года в этой дисциплине Ду Ли.

Призёры

Изменения в формате 
В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения финалов. Спортсменки, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации, а финал проходит по системе с выбыванием. Все стрелки выполняют две серии по три выстрела, после чего начинаются одиночные серии. После каждого второго выстрела из дальнейшей борьбы выбывает одна из финалисток. После 18 выстрелов остаются два стрелка, которые выполняют ещё по два выстрела. Спортсменка, набравшая наибольшее количество очков, становится обладательницей золотой медали.

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Квалификация 
В квалификационных соревнованиях спортсменки выполняют 4 серии по 10 выстрелов. Результат каждого выстрела измеряется с точностью до десятой. В финал выходят 8 спортсменок, показавших лучший результат.

Финал 
Результаты в квалификации не учитываются. В первых двух сериях финала спортсменки выполняют по три выстрела. Далее начинается выбывание спортсменок. После каждого второго выстрела стрелок, набравший наименьшую сумму баллов за все предыдущие серии, прекращает борьбу за первое место. После 8 серий остаются две спортсменки, которые выполняют ещё по два выстрела. Стрелок, набравший наибольшую сумму баллов, становится обладателем золотой медали.

Примечания

Ссылки 
 Стрельба на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF)